Fīrūzkūh (persiska: فيروزكوه) är en kommunhuvudort i Iran.   Den ligger i provinsen Teheran, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Teheran. Fīrūzkūh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fīrūzkūh är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Fīrūzkūh ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Fīrūz Kūh,  meter över havet,  km öster om Fīrūzkūh. Runt Fīrūzkūh är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Fīrūzkūh är det största samhället i trakten. Trakten runt Fīrūzkūh består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Teheran (provins)